Cabane : construction immobilière destinée à servir d'abri temporaire, saisonnier ou provisoire à des personnes, des biens ou des activités, par opposition à la maison, laquelle sert d'abri permanent.

Patronyme 

 André Cabane (1915-1988), peintre français ;
 Bernard Cabane (né en 1945), physicien et chimiste français ;
 Édouard Cabane (1857- vers 1942), peintre français ;
 Olivia Fox Cabane (née en 1979), oratrice américaine.